Кадис — южная провинция Испании. Административно провинция делится на 6 районов и 44 муниципалитета. В списке представлены районы провинции в алфавитном порядке.

См. также 
 Муниципалитеты Кадиса
 Кадис (провинция)

Списки:География Испании